Fenland peut faire référence à : 

 Fenland, ou the Fens, une zone de terres basses dans l'est de l'Angleterre
 Fenland (district), un district de l'autorité locale de l'île d'Ely, Cambridgeshire, Angleterre, faisant partie des Fens
 , un aérodrome près de Spalding, Lincolnshire, Angleterre, dans les Fens
 Fenland ou fen, un habitat de zone humide, composé de hautes herbes et de carex poussant en eau peu profonde
 Fenlands (film), un film britannique de 1945 réalisé par Ken Annakin
 Le Fenland Trail, un sentier près de la ville de Banff, Alberta, Canada